Heiligenkreuz je:

 Heiligenkreuz (Dolní Rakousy), rakouská obec v Dolních Rakousích
 Klášter Heiligenkreuz
 Heiligenkreuz im Lafnitztal, rakouská obec v Burgenlandu

 Heiligenkreuz (Feuchtwangen), část města Feuchtwangen, zemský okres Ansbach, Bavorsko
 Heiligenkreuz (Titting), část obce Titting, zemský okres Eichstätt, Bavorsko
 Heiligenkreuz (Kremsmünster), část obce Kremsmünster v Horním Rakousku
 Heiligenkreuz (Micheldorf), část obce Micheldorf in Oberösterreich
 německý název obce Újezd Svatého Kříže na Domažlicku